Plaatsen in Bulgarije
 Novi Pazar (Sjoemen), een stad in het noordoosten van Bulgarije
 Novi Pazar (Kardzjali), een dorp in het zuiden van Bulgarije

Plaats in Servië
 Novi Pazar (Servië), een stad in Servië

Zie ook
Pazar (doorverwijspagina)
Yenipazar (doorverwijspagina)